Soba est un nom propre ou un nom commun.

Toponyme 

 Soba, une localité de Côte d'Ivoire ;
 Soba, une commune espagnole et sa localité chef-lieu, en Cantabrie ;
 Soba, une zone de gouvernement local de l'État de Kaduna au Nigeria ;
 Soba, une localité au Soudan, ancienne capitale du royaume d'Alodie.

Patronyme 

 Maurice Claude Malela-Soba (1947-2020), un homme politique congolais.

Cuisine 
Soba peut aussi désigner :
 , un mets japonais constitué de pâtes de sarrasin.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités